

Гілбертсвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Гілбертсвілл — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Гілбертсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія